Měsíčník může být:

 měsíčník (časopis), bulletin nebo jiná tiskovina vydávaná s měsíční periodicitou
 měsíčník (rod) – zvláštní mořská ryba
 měsíčník svítivý – jeden z druhů rodu
 postava z české pohádky Boženy Němcové O Slunečníku, Měsíčníku, Větrníku a z filmu Princ a Večernice, natočeného podle jejího námětu

Související články 
 měsíčnice
 náměsíčník

Externí odkazy